Arcania steht für:

 Arcania, Genus aus der Familie der Kugelkrabben, Infraordnung Krabben

 Arcania (auch Arcania – Gothic 4), Computerspiel von Spellbound Entertainment (2010)
 Coenonympha arcania, Tagfalter aus der Familie der Edelfalter
 Gynandrobrotica arcania, Insekt aus der Familie der Blattkäfer